Тигран Семёнович Ахумян (; ) — армянский драматург и театровед. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1944). Профессор (1961).

Окончил юридический факультет Московского университета (1917). Писать начал в 1914 году. Автор 16 пьес и оперных либретто. Кавалер ордена «Знак Почёта» (4.11.1939).

Пьесы 
 «Ярость» (переделка одноим. пьесы Е. Яновского, 1929)
 «В когтях тьмы», «Враг» (1931)
 «Жизнь, как песня» (1950)
 «На рассвете» (1932)

Книги 
 «Антон Чехов. Его жизнь и произведения» (1944)
 «А. С. Грибоедов. Его жизнь и произведения» (1945)
 «Сказание о советских богатырях» (1945, рус.)
 «Драматургия Дереника Демирчяна» (1958)
 «Литературные статьи и воспоминания» (кн. 1-2, 1965, 1970, рус.)
 «Воспоминания» (1987)

Перевел ряд пьес на армянский язык. С 1944 года преподавал в Ереванском театральном институте, затем в Ереванском государственном университете.

Сын — Семён Тигранович Ахумян (1930—2016).

Примечания

Ссылки 

Переводчики Армении
Драматурги Армении
Театроведы Армении
Заслуженные деятели искусств Армянской ССР
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета